Astronomija:
Messier 10, kuglasti skup u zviježđu Zmijonosac

Automobili

BMW M10, benzinski motor

Vojska

M10 Wolverine, američki uništavač tenkova iz drugog svjetskog rata
152mm M1938 (M-10), sovjetska haubica korištena u drugom svjetskom ratu